Влади́мир Аки́мов:
 Акимов, Владимир Иванович (1953—1987) — советский ватерполист, тренер.
 
 Акимов, Владимир Николаевич (род. 1941) — российский учёный-биофизик.